Ликурго Каппеллетти (;  — ) — итальянский историк и литератор.

Профессор Технического института имени Америго Веспуччи в Ливорно. Опубликовал книги «О торговле венецианцев с Востоком» (; Венеция, 1867); «Лукреция Борджа и история» (; Пиза, 1876); «Микеланджело Буонарроти» (; Болонья, 1877); «История французской революции» (; 1886—1887), «История Италии» (; 1902), «История рыцарских орденов» (; 1904), «Австрия и Тоскана: 1824—1859» (; Турин, 1918). Кроме того, Каппеллетти написал историю города Пьомбино (; Ливорно, 1897), за что благодарный город спустя сто лет учредил литературную премию имени Каппеллетти, присуждаемую на конкурсной основе за неопубликованные сочинения.

Ссылки 
 Биографический словарь
 

Историки Италии
Преподаватели вузов Италии
Историки по алфавиту